

Norwegia
 Sør-Trøndelag – okręg w środkowej części kraju
 Sør-Odal – gmina w okręgu Hedmark
 Sør-Varanger – gmina w okręgu Finnmark
 Sør-Fron – gmina w okręgu Oppland
 Sør-Aurdal – gmina w okręgu Oppland
Sør-Frøya – dawna gmina, od 1964 wchodzi w skład gminy Frøya, w okręgu Sør-Trøndelag
Sør-Vågsøy – dawna gmina, od 1964 wchodzi w skład gminy Vågsøy, w okręgu Sogn og Fjordane
Sør-Audnedal – dawna gmina, od 1964 wchodzi w skład gminy Lindesnes, w okręgu Vest-Agder
 Sør-Tverrfjord – miejscowość w gminie Loppa, w okręgu Finnmark
 Park Narodowy Sør-Spitsbergen